WonderSwan Color – przenośna konsola gier wideo firmy Bandai. Swoją premierę miała w Japonii, 30 grudnia 1999 roku. Wyposażona była w kolorowy wyświetlacz LCD o przekątnej 2,8 cala i rozdzielczości 224x144 pikseli. Wyprodukowana przez firmę Bandai we współpracy z twórcą Game Boya – Gunpei Yokoiem.

Japońskie przenośne konsole gier wideo